Frohnhof ist der Name folgender Orte:
 Frohnhof (Eckental), Ortsteil des Marktes Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Frohnhof (Hahnbach), Ortsteil des Marktes Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Frohnhof (Petersaurach), Ortsteil der Gemeinde Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Frohnhof (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Frohnhof (Vonhausen), Ortsteil der Stadt Büdingen, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Frohnhofen (Begriffsklärung)
 Fronhof (Begriffsklärung)
 Fronhoven